Kookaburra a plusieurs significations :
 Le kookaburra est un martin-chasseur d'Australie (famille des alcédinidés) ;
 Le Kookaburra est un avion Westland Widgeon immatriculé G-AUKA ;
Plusieurs séries de bande dessinée space opera créées par Crisse :
Kookaburra, série originelle ;
Kookaburra Universe, préquelle de la première série ;
Kookaburra K, série dérivée de la première.
 Kookaburra III, Defender malchanceux du  de la Coupe de l'America en 1987.